Грамос — греческий топоним. Может означать:

 Грамос — горы.
  — село.